Фаний:
 Фаний Эресский — греческий философ-перипатетик
 Фаний (стоик) — греческий философ-стоик
 Фаний (наварх) — греческий наварх

См. также 
 Фания